Филипинас има више значења:

 Филипинас, Лампаситос (Матаморос), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Филипинас (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Филипинас (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику